Verona (provincie), een provincie van Italië
Verona (stad), een stad in Italië
Hellas Verona, een Italiaanse voetbalclub
Chievo Verona, een Italiaanse voetbalclub
Markgraafschap Verona, een voormalig markgraafschap in het noordoosten van Italië

plaatsen in de Verenigde Staten
Verona (Illinois)
Verona (Mississippi)
Verona (Missouri)
Verona (New Jersey)
Verona (New York)
Verona (North Dakota)
Verona (Ohio)
Verona (Pennsylvania)
Verona (Virginia)
Verona (Wisconsin)

overige betekenissen
Verona (band), een band
Verona (heilige), een heilige
Verona (systeem), een bij de Nationale Politie in gebruik zijnd registratiesysteem voor de controle op legale wapens
Verona (televisieprogramma), een televisieprogramma van Henk Spaan en Harry Vermeegen